Jméno a příjmení Alois Král má více nositelů:

 Alois Král (1877–1972) – moravský speleolog
 Alois Král (rektor) (1884–1969) – český stavebník a pedagog
 Alois Král (politik) (1914–???) – český a čs. politik, za normalizace poslanec ČNR